En la historia inglesa y británica, el alivio de los pobres se refiere a la acción gubernamental y eclesiástica para aliviar la pobreza. A lo largo de los siglos, varias autoridades han necesitado decidir de quién es la pobreza que merece alivio y también quién debe asumir el costo de ayudar a los pobres. Junto con las actitudes siempre cambiantes hacia la pobreza, se han intentado muchos métodos para responder a estas preguntas. Desde la legislación sobre la pobreza de principios del siglo XVI promulgada por el Parlamento inglés, el alivio de los pobres ha pasado de ser poco más que un medio sistemático de castigo a un sistema complejo de apoyo y protección financiado por el gobierno, especialmente después de la creación en la década de 1940 de la asistencia social estado.

Era Tudor 

A fines del siglo XV, el parlamento tomó medidas sobre la creciente problema de la pobreza, centrándose en castigar a las personas por ser "vagabundos" y por mendigar. En 1495, durante el reinado del rey Enrique VII, el Parlamento promulgó la Ley de vagabundos. Este preveía que los oficiales de la ley arrestaran y retuvieran a "todos esos vagabundos, personas ociosas y sospechosas que vivían sospechosamente y los llevaron a poner en existencias, permanecer allí tres noches y no tener otro sustento que pan y agua; y después de la dijo tres días y tres noches, para ser sacado y puesto en libertad y para ser mandado a evitar la ciudad". Como el historiador Mark Rathbone ha discutido en su artículo "¡Vagabundo!", esta Ley del Parlamento se basó en una definición muy vaga de vagabundo y no hizo ninguna distinción entre aquellos que simplemente estaban desempleados y buscaban empleo y aquellos que eligieron vivir la vida. vida de un vagabundo. Además, la Ley no reconoció a los pobres impotentes; los que no podían valerse por sí mismos. Estos incluían a los enfermos, los ancianos y los discapacitados. Esta falta de una definición precisa de vagabundo dificultaría la efectividad de la Ley de vagabundos en los años venideros.

Disolución de los Monasterios 

El problema de la pobreza en Inglaterra se vio exacerbado a principios del siglo XVI por un aumento espectacular de la población. Este aumentó "de poco más de 2 millones en 1485, ... [a] unos 2,8 millones al final del reinado de Enrique VII (1509)". La población estaba creciendo más rápido que la capacidad de la economía para proporcionar oportunidades de empleo. El problema empeoró porque durante la Reforma Inglesa, Enrique VIII cortó el gobierno eclesiástico de sus reinos de Inglaterra e Irlanda y se convirtió a sí mismo en el Jefe Supremo de la Iglesia de Inglaterra. Esto implicó la Disolución de los Monasterios en Inglaterra y Gales: la Corona tomó los bienes de cientos de ricas instituciones religiosas, incluidas sus grandes propiedades. Esto tuvo un impacto devastador en el alivio de los pobres. Según el historiador Paul Slack, antes de la Disolución "se ha estimado que solo los monasterios proporcionaban 6.500 libras al año en limosnas antes de 1537 ( ); y esa suma no se hizo efectiva mediante beneficios privados hasta después de 1580"  Además del cierre de los monasterios, también se cerraron la mayoría de los hospitales (que en el siglo XVI eran generalmente casas de beneficencia en lugar de instituciones médicas), ya que "habían llegado a ser vistos como tipos especiales de casas religiosas". Esto dejó a muchos de los ancianos y enfermos sin alojamiento ni cuidados. En 1531, se revisó la Ley de vagabundos y mendigos, y el parlamento aprobó una nueva ley que incluía algunas disposiciones para las diferentes clases de pobres. Los enfermos, los ancianos y los discapacitados debían recibir licencias para mendigar. Pero los que estaban sin trabajo y en busca de empleo todavía no se libraron del castigo. A lo largo del siglo XVI, el miedo a los disturbios sociales fue el motivo principal de muchas leyes aprobadas por el parlamento.

Ley de esclavitud 1547 

Este miedo a los disturbios sociales se extendió hasta el reinado de Eduardo VI. Se introdujo un nuevo nivel de castigo en la Ley de vagabundos del duque de Somerset de 1547. "Dos años de servidumbre y marcado con una 'V' fue la pena por la primera ofensa, y los intentos de fuga serían castigados con la esclavitud de por vida y, allí, por segunda vez, la ejecución". Sin embargo, "no hay pruebas de que se haya aplicado la ley". En 1550 se revisaron estos castigos en una nueva ley que se aprobó. La ley de 1550 hace referencia a la ejecución limitada de las penas establecidas por la Ley de 1547 al afirmar que "la extremidad de algunas [de las leyes] ha dado lugar a que no se hayan puesto en uso".

Parlamento y la parroquia 
Tras la revisión de la Ley del Duque de Somerset de 1547, el parlamento aprobó la Ley de Pobres de 1552. Esto se centró en utilizar las parroquias como fuente de fondos para combatir la creciente epidemia de pobreza. Este estatuto nombró a dos "capataces" de cada parroquia para recolectar dinero para distribuirlo a los pobres que se consideraban pertenecientes a la parroquia. Estos supervisores debían 'pedir gentilmente' donaciones para el alivio de los pobres; la negativa resultaría finalmente en una reunión con el obispo local, quien 'induciría y persuadiría' a los feligreses recalcitrantes. Sin embargo, a veces incluso una reunión de este tipo con el obispo a menudo no lograba su objetivo.

Sintiendo que la donación voluntaria era ineficaz, el parlamento aprobó una nueva legislación en 1563, y una vez que esta Ley entró en vigor, el obispo podría llevar a los feligreses ante los jueces, y la negativa continua podría conducir al encarcelamiento hasta que se hiciera la contribución. Sin embargo, incluso esta Ley todavía adolecía de deficiencias, porque los individuos podían decidir por sí mismos cuánto dinero dar para obtener su libertad.

La Ley de Vagabundos de 1572 estableció un sistema más estructurado de donaciones. Después de determinar la cantidad de fondos necesarios para ayudar a los pobres de cada parroquia, se otorgó a los jueces de paz la autoridad para determinar la cantidad de la donación de los propietarios más ricos de cada parroquia. Esta Ley finalmente convirtió estas donaciones en lo que efectivamente era un impuesto local.

Además de crear estos nuevos impuestos impuestos, la Ley de 1572 creó un nuevo conjunto de castigos para infligir a la población de vagabundos. Estos incluían ser "agujereado de oreja a oreja" por una primera ofensa y ahorcado por "mendigos persistentes". A diferencia de los brutales castigos anteriores establecidos por la Ley de 1547, estas medidas extremas se aplicaron con gran frecuencia.

Sin embargo, a pesar de la introducción de tales acciones violentas para disuadir a los vagabundos, la Ley de 1572 fue la primera vez que el parlamento aprobó una legislación que comenzó a distinguir entre diferentes categorías de vagabundos. "Vendedores ambulantes, caldereros, obreros en huelga, adivinos y juglares" no se libraron de estos truculentos actos de disuasión. Esta ley castigaba a todos los hombres sin discapacidad "sin tierra ni amo" que no aceptaran un empleo ni explicaran el origen de su sustento.En esta definición recientemente establecida de lo que constituía un vagabundo, los hombres que habían sido dados de baja del ejército, los sirvientes liberados y los sirvientes cuyos amos habían muerto estaban específicamente exentos de los castigos de la Ley. Esta legislación no estableció ningún medio para apoyar a estas personas.

Un nuevo enfoque 
La Ley de 1576 estableció un sistema para apoyar a las personas que estaban dispuestas a trabajar, pero que tenían dificultades para encontrar empleo. Según lo dispuesto en este, los jueces de paz estaban autorizados a proporcionar a cualquier pueblo que lo necesitara una reserva de lino, cáñamo u otros materiales en los que pudieran emplearse los pobres y a erigir una "casa de corrección" en cada condado para el castigo de los que se niegan a trabajar. Esta fue la primera vez que el Parlamento intentó proporcionar mano de obra a individuos como un medio para combatir el creciente número de "vagabundos".

Dos años después de la promulgación de la Ley de 1576, se realizaron cambios aún más drásticos en los métodos para combatir el vagabundeo y brindar alivio a los pobres. La Ley de 1578 transfirió facultades de los Jueces de Paz a los funcionarios eclesiásticos en el área de recaudar los nuevos impuestos para el alivio de la pobreza establecidos en la Ley de 1572. Además, esta Ley de 1578 también amplió el poder de la iglesia al establecer que "los vagabundos debían ser azotados sumariamente y devueltos a su lugar de asentamiento por los guardias parroquiales". Al eliminar la necesidad de la participación de los jueces, se simplificó la aplicación de la ley.

Fin de la era Isabelina hasta 1750 

A partir de 1590, las autoridades públicas comenzaron a adoptar un enfoque más selectivo para apoyar a los pobres. A los que se consideraban legítimamente necesitados, a veces llamados "pobres merecedores", se les permitía recibir asistencia, mientras que a los que estaban ociosos no. Se consideraba que las personas incapaces de mantenerse a sí mismas, como los jóvenes huérfanos, los ancianos y los discapacitados mentales y físicos, lo merecían, mientras que aquellos que eran físicamente capaces pero eran demasiado perezosos para trabajar eran considerados "ociosos" y vistos como de mal carácter moral, y por lo tanto no merecedor de ayuda. La mayor parte de la ayuda a los pobres en el siglo XVII provino de la caridad voluntaria, que en su mayoría se presentó en forma de alimentos y ropa. Las parroquias distribuyeron tierras y animales. Las organizaciones benéficas institucionalizadas ofrecieron préstamos para ayudar a los artesanos a las casas de beneficencia y los hospitales.

La Ley para el Alivio de los Pobres de 1597 proporcionó el primer código completo de alivio de los pobres, estableció Supervisores de los Pobres y luego fue enmendada por la Ley Isabelina de Pobres de 1601, que fue uno de los logros más duraderos de su reinado, permaneció inalterado hasta 1834. Esta ley responsabilizó a cada parroquia de apoyar a los legítimamente necesitados de su comunidad. Gravaba a los ciudadanos más ricos del país para proporcionar vivienda, alimentos y ropa básicos, aunque no estaban obligados a proporcionar a los que estaban fuera de su comunidad.

Las parroquias responsables de su propia comunidad causaron problemas porque algunas fueron más generosas que otras. Esto hizo que los pobres emigraran a otras parroquias que no eran las suyas. Para contrarrestar este problema, se implementó la Ley de Ayuda a los Pobres de 1662, también conocida como Ley de Liquidación. Esto creó muchos transeúntes, personas que residían en diferentes asentamientos que no eran los legales. La Ley de Asentamientos permitió que esas personas fueran desalojadas por la fuerza y obtuvo una reacción negativa de la población. Con el fin de corregir los defectos de la ley de 1662, la ley de 1691 entró en vigor de tal manera que presentaba métodos mediante los cuales las personas podían establecerse en nuevos lugares. Dichos métodos incluían "poseer o alquilar propiedades por encima de cierto valor o pagar tarifas parroquiales, pero también completar un aprendizaje legal o un año de servicio sin estar casado, o sirviendo en un cargo público" por ese mismo período de tiempo.

Los puntos principales de este sistema eran los si

 Los pobres impotentes (personas que no podían trabajar) debían ser atendidos en una casa de beneficencia o una casa de caridad. De esta manera, la ley ofreció alivio a las personas que no podían trabajar, principalmente a los ancianos, ciegos, lisiados o físicamente enfermos. 
 Los pobres físicamente capacitados debían ser puestos a trabajar en una Casa de Industria. Todos los materiales necesarios para este trabajo debían ser provistos para ellos.
 Los pobres ociosos y los vagabundos debían ser enviados a una Casa de Corrección o prisión.
 Los niños pobres se convertirían en aprendices.

Durante los siglos XVI y XVII, la población de Inglaterra casi se duplicó.Comenzó a surgir el capitalismo en los campos agrícola y manufacturero, y el comercio exterior aumentó significativamente. A pesar de este florecimiento de la expansión, aún no se habían alcanzado suficientes tasas de empleo a fines del siglo XVII. La población aumentó a tasas alarmantes, superando el aumento de la productividad, lo que resultó inevitablemente en inflación.Al mismo tiempo, los salarios disminuyeron, cayendo hasta un punto de aproximadamente la mitad del salario promedio de un siglo antes.

"La naturaleza de auge y caída del comercio europeo de telas de lana, la principal fabricación y exportación de Inglaterra" provocó que una fracción mayor de la población de Inglaterra cayera en la pobreza. Con este aumento de la pobreza, todas las organizaciones benéficas operadas por la Iglesia Católica fueron abolidas debido al impacto de la reforma protestante.

Ley de prueba de Workhouse 
Una ley aprobada por el parlamento británico y patrocinada por Sir Edward Knatchbull en 1723 introdujo una "prueba de asilo de pobres", lo que significaba que una persona que quería recibir ayuda para los pobres tenía que ingresar a un asilo de pobres y realizar una cantidad determinada de trabajo. La prueba estaba destinada a evitar reclamos irresponsables sobre la tarifa baja de una parroquia.

La Revolución Industrial

Trabajo infantil 

A mediados y finales del siglo XVIII, la mayor parte de las Islas Británicas estaba involucrada en el proceso de industrialización en términos de producción de bienes, forma de mercados. y conceptos de clase económica. En algunos casos, los dueños de las fábricas "empleaban" a los niños sin pagarles, lo que exacerbaba los niveles de pobreza. Además, las Leyes de Pobres de esta época animaban a los niños a trabajar a través de un aprendizaje, pero a finales del siglo XVIII la situación cambió cuando los maestros se mostraron menos dispuestos a ser aprendices de niños, y los propietarios de las fábricas se dispusieron a emplearlos para mantener bajos los salarios. Esto significaba que no había muchos puestos de trabajo para trabajadores adultos. Para los que no encontraban trabajo existía el asilo como medio de sustento.

Ley de Gilbert 
La ley de ayuda a los pobres de 1782 propuesta por Thomas Gilbert tenía como objetivo organizar la ayuda a los pobres por condado, organizando los condados en parroquias que podrían establecer casas de trabajo entre ellos. Sin embargo, estos asilos estaban destinados a ayudar solo a los ancianos, enfermos y huérfanos, no a los pobres sin discapacidad. Los enfermos, los ancianos y los inválidos eran atendidos en hogares para pobres, mientras que los pobres sanos recibían ayuda para los pobres en sus propios hogares.

Sistema de Speenhamland 
El sistema Speenhamland fue una forma de alivio al aire libre destinado a mitigar la pobreza rural a fines del siglo XVIII y principios del XIX. El sistema recibió su nombre de una reunión de 1795 en Pelican Inn en Speenhamland, Berkshire, donde varios magistrados locales idearon el sistema como un medio para aliviar la angustia causada por los altos precios de los cereales. El aumento en el precio del grano probablemente se debió a una mala cosecha en los años 1795-1796, aunque en ese momento esto fue objeto de un gran debate. Muchos culparon a los intermediarios y acaparadores como los principales artífices de la escasez.

Las autoridades de Speenhamland aprobaron una escala móvil de complementos salariales con verificación de recursos para mitigar los peores efectos de la pobreza rural. A las familias se les pagaba extra para aumentar los salarios a un nivel establecido de acuerdo con una tabla. Este nivel variaba según el número de hijos y el precio del pan.

Relieve interior vs. relieve exterior 

Tras el inicio de la Revolución Industrial, en 1834 el Parlamento del Reino Unido revisó la Ley Isabelina de Pobres (1601) después de estudiar las condiciones encontradas en 1832. Durante la próxima década, comenzaron a eliminar el alivio al aire libre y empujaron a los pobres hacia el alivio en el interior. La diferencia entre los dos era que el alivio al aire libre era una contribución monetaria a los necesitados, mientras que el alivio al interior significaba que el individuo era enviado a una de las casas de trabajo.

La Gran Hambruna (Irlanda) 

Tras la reforma de las Leyes de Pobres en 1834, Irlanda experimentó una grave plaga de la patata que duró desde 1845 hasta 1849 y mató a aproximadamente 1,5 millones de personas. Los efectos de la hambruna duraron hasta 1851. Durante este período, la gente de Irlanda perdió muchas tierras y muchos trabajos, y pidió ayuda al Parlamento de Westminster. Esta ayuda generalmente vino en forma de establecimiento de más casas de trabajo como alivio interior.  Algunas personas argumentan que, dado que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda estaba en su mejor momento como imperio, podría haber brindado más ayuda en forma de dinero, alimentos o subsidios de alquiler.

En otras partes del Reino Unido, las enmiendas y adopciones de leyes de pobreza se produjeron casi al mismo tiempo. En Escocia, por ejemplo, la Ley de Pobres de Escocia de 1845 revisó las Leyes de Pobres que se implementaron bajo las Leyes de 1601.

Ver también 
 Reducción de pobreza
 Limosna
 Trabajos públicos

Referencias 

Bienestar
Historia de Inglaterra